Myslbek steht für:
 Josef Václav Myslbek (1848–1922), tschechischer Bildhauer
 (29490) Myslbek, nach dem Bildhauer benannter Asteroid